Фильм «Ликвидатор»:
 «» () — британский фильм 1965 года режиссёра Джека Кардиффа.
 «Ликвидатор» () — американский фильм 1991 года режиссёра Аарона Норриса.
 «» () — американский фильм 1996 года режиссёра Джозефа Мерхи.
 «» () — американский фильм 2004 года режиссёра Кена Барбета.
 «» () — казахстанский фильм 2011 года режиссёра Акана Сатаева.
 «» () — китайский фильм 2017 года режиссёра Дена Чао.